Thomas Koch (né le  à Klagenfurt en Autriche) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace autrichien.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il débute dans le championnat d'Autriche avec l'EC Klagenfurt AC. L'équipe remporte les championnats 2000, 2001 et 2004. Il se joint alors pendant deux saisons au Luleå HF dans l'Elitserien. En 2006, il signe à l'EC Red Bull Salzbourg. Il ajoute quatre titres nationaux à son palmarès en 2007, 2008, 2010 et 2011 ainsi que la coupe continentale 2010. Il revient à Klagenfurt en 2011. Il est le capitaine de l'équipe vainqueur du championnat national 2013.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Autriche de hockey sur glace au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| EC Klagenfurt AC|| Interliga || 13|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| EC Klagenfurt AC|| Autriche|| 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| EC Klagenfurt AC|| Autriche || 49|| 15|| 34|| 49|| 52|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| EC Klagenfurt AC|| Autriche || 32|| 12|| 11|| 23|| 40|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| EC Klagenfurt AC|| Autriche || 48|| 18|| 32|| 50|| 28|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| EC Klagenfurt AC|| Autriche || 47|| 22|| 29|| 51|| 34|| 8|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2004-2005|| Luleå HF|| Elitserien|| 50|| 9|| 8|| 17|| 22|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Luleå HF|| Elitserien|| 50|| 7|| 9|| 16|| 34|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2006-2007|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 54|| 30|| 46|| 76|| 72|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche|| 61|| 16|| 43|| 59|| 44|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche|| 52|| 20|| 38|| 58|| 34|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 50|| 19|| 43|| 62|| 24|| 18|| 5|| 11|| 16|| 6
|-
| 2009-2010|| EC Red Bull Salzbourg || CC || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 49|| 23|| 34|| 57|| 34|| 18|| 5|| 9|| 14|| 16
|-
| 2011-2012|| EC Klagenfurt AC || Autriche || 48|| 7|| 23|| 30|| 30|| 15|| 3|| 5|| 8|| 10
|-
| 2012-2013|| EC Klagenfurt AC || Autriche || 44|| 13|| 38|| 51|| 24|| 14|| 4|| 5|| 9|| 12
|-
| 2013-2014|| EC Klagenfurt AC || Autriche || 47 || 16 || 20 || 36 || 30 || || || || || 
|-
| 2014-2015|| EC Klagenfurt AC || Autriche ||54 || 11 || 21 || 32 || 34 || 9 || 3 || 7 || 10 || 12 
|-
| 2015-2016|| EC Klagenfurt AC || Autriche ||50 || 10 || 29 || 39 || 24 || 4 ||  1 || 4 || 5 || 2 
|-
| 2016-2017|| EC Klagenfurt AC || Autriche ||51 || 11 || 30 || 41 || 34 || 14 || 3 || 10 || 13 || 6 
|-
| 2017-2018|| EC Klagenfurt AC || Autriche ||53 || 15 || 21 || 36 || 20 || 6 || 0 || 0 || 0 ||2 
|-
| 2018-2019|| EC Klagenfurt AC || Autriche ||54 || 13 || 27 || 40 || 26 || 15 || 3 || 11 || 14 || 12
|-
| 2019-2020|| EC Klagenfurt AC || Autriche || 48 || 12 || 16 || 28 || 26 || 3 || 1 || 1 || 2 || 6

Références

Voir aussi 

Naissance à Klagenfurt
Naissance en août 1983
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Luleå HF
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace